Алексіс Макаллістер (,  24 грудня 1998, Ла-Пампа) — аргентинський футболіст, півзахисник. 
 Гері Макаллістер (англ. Gary McAllister, * 25 грудня 1964, Мотервелл) — шотландський футболіст, півзахисник. 
 Мері Макаллістер (27 травня 1909 - 1 Травня 1991) - американська кіноактриса.

Див. також 
 МакКаллістер